Albert Lysander kan syfta på:

 Albert Lysander (1822–1890), svensk klassisk filolog
 Albert Lysander (1875–1956), svensk präst